FK Jerv is een Noorse voetbalclub uit Grimstad, provincie Agder. In 1921 werd de club opgericht waarvan de clubkleuren geel-blauw zijn.

Geschiedenis
Jerv is Noors voor veelvraat. De club werd opgericht in 1921 als Vestergatens FK, vernoemd naar de straat waarin de oprichting plaatsvond. Later veranderde het de naam in Djerv en daarna in Jerv.

In de jaren zeventig en tachtig had de ploeg enkele buitenlandse trainers in dienst, onder wie Bo Johansson in 1984-85. In november 2007 werd oud-voetballer Tore André Dahlum aangesteld als hoofdcoach.

In 2015 kwam de club uit in de 1. divisjon. Jerv wist zich in dat jaar te plaatsen voor de play-offs voor promotie naar de Eliteserien, maar moest in een dubbele ontmoeting met streekgenoot IK Start net het onderspit delven. Sindsdien is de voetbalvereniging een vaste waarde op het tweede voetbalniveau.

De play-offs werden ook in 2021 bereikt. In de finale won FK Jerv van herkanser SK Brann in een spektakelstuk (4–4 n.v., 8–7 n.s.). Mede door het missen van twee penalty's van SK Brann kon Jerv een verlenging afdwingen met daarna een penaltyserie. In het honderdjarig bestaan van de club promoveerde het daarmee voor het eerst naar de Eliteserien.

Eindklasseringen

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie:  Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

Bekende (oud-)spelers 

  Rodney Antwi
  Jan Halvor Halvorsen
  Bo Johansson
  Thomas Kok
  Isac Lidberg
  Siim Roops
  Mathias Wichmann

Externe links 
 Officiële website

Grimstad
Noorse voetbalclub
Agder
Sport in Agder